Jazzurekcja — пятый студийный альбом польского рэпера O.S.T.R., вышедший 18 ноября 2004 года.

Об альбоме 
Название альбома получено в результате сложения слова «джаз» () и части от «воскресение» (). В состав сборника вошли 22 трека. На песни «Odzyskamy Hip Hop» и «Komix» были сняты видеоклипы. В 2009 году вышла вторая версия альбома, в которой песни записаны на трёх грампластинках.

Награды и места в чартах 
В первую неделю после выпуска альбом «Jazzurekcja» занял пятую строчку в официальном музыкальном чарте Польши. Всего же было продано более 12 тысяч копий альбома. Музыкальные критики отметили, что этот альбом Островского, как и предыдущий, помимо хип-хопа наполнен джазовой музыкой. Обозреватель культурного журнала «Lampa» Янек Петкевич в своей рецензии написал, что альбом «Jazzurekcja» получился намного разнообразнее, чем прошлый «Jazz w wolnych chwilach»; в нём много динамичной и агрессивной музыки, а тексты песен, как обычно, выражают разочарование действительностью.

Список композиций

Релизы 
Номер в каталоге Asfalt Records:'''
 обычная версия: AR-C42;
 версия на грампластинках (2 винила): AR-W42

Участники записи 
 O.S.T.R. — текст, рэп, скрипка, клавишные;
 DJ Haem — скретч;
 Марек Дулевич — мастеринг, микширование.

Примечания

Ссылки 
 O.S.T.R. — Jazzurekcja
 O.S.T.R. — «Jazzurekcja»

Альбомы 2004 года
Альбомы O.S.T.R.